

Patronyme 
 Gladstone Pereira Della Valentina dit Gladstone (né en 1985), footballeur brésilien
 Helen Gladstone (1849-1925), éducatrice britannique
 John Hall Gladstone (1827-1902), chimiste britannique
 Lily Gladstone (1986-), actrice américaine
 Max Gladstone (1984-), écrivain américain
 Robert Gladstone (1879-1951), homme politique canadien en Ontario
 Robertson Gladstone (1805-1875), homme politique britannique
 William Ewart Gladstone (1809-1898), premier ministre britannique
 William Henry Gladstone (1840-1891), fils du précédent, homme politique britannique
 William Gladstone ( ; 1925-2018), enseignant britannique et officier de la Royal Navy
 Will Gladstone (1885-1915), fils du précédent, homme politique britannique tué durant la Première Guerre mondiale.

Toponyme

Gladstone est une ville du Queensland en Australie d'où on exporte de la bauxite qui sert de base pour la fabrication de l'aluminium.
 , ville d'Australie-Méridionale

Gladstone, ville canadienne du Manitoba
 Gladstone, paroisse canadienne du Nouveau-Brunswick
 Gladstone, localité de l'Île-du-Prince-Édouard

Gladstone (Dakota du Nord)
 Gladstone (Illinois)
 Gladstone (Michigan)
 Gladstone (Missouri)
 Gladstone (New Jersey)
 Gladstone (Nouveau Mexique)
 Gladstone (Oregon)
 Gladstone (Virginie)

Gladstone dans le District de Carterton dans l'Île du Nord de la Nouvelle-Zélande
 Gladstone, banlieue de la ville d'Invercargill, dans l'Île du Sud

Entreprise 
 Gladstone Publishing, éditeur de comics américain

Physique 
 La  loi de Gladstone est une relation empirique qui relie l'indice de réfraction d'un gaz à sa masse volumique.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Patronyme anglais